Erlachsee steht für:

 Denkendorfer Erlachsee, See und Naturschutzgebiet bei Denkendorf im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Erlachsee (Karlsruhe), See und Naturschutzgebiet bei Karlsruhe in Baden-Württemberg